Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Chattanooga du 4 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en février 1971
Chattanooga